Córka prezydenta – amerykański film telewizyjny z 1999 roku,
 Córka prezydenta – amerykański film z Katie Holmes w roli głównej z 2004 roku,
 Córka prezydenta – brytyjski film z Mandy Moore w roli głównej z 2004 roku